«Оте́ль „Белгра́д“» — российско-сербский комедийный фильм режиссёра Константина Статского, продолжение третьего сезона сериала «Отель Элеон» и спин-офф первого сезона сериала «Гранд». В главных ролях снялись Милош Бикович и Диана Пожарская.

Вышел в прокат в российских кинотеатрах 5 марта 2020 года. Телевизионная премьера фильма состоялась 29 августа 2020 года на телеканале ТНТ.

Сюжет 
Павел Аркадьевич — сербский сердцеед, хозяин пятизвёздочного отеля в Белграде пускается во все тяжкие: выпивает, проводит время с девицами, зная, что такой образ жизни не делает его счастливым. Однажды из-за нелепой автомобильной аварии он случайно портит новое дорогое приобретение коллекционера-мафиози «Фонтан Дюшана». В уплату долга криминальный босс заставляет его жениться на своей дочке. Начинается подготовка к свадьбе, когда Павел неожиданно сталкивается с Дашей, его бывшей возлюбленной из Волчанска, которая прилетела в Сербию и стала жертвой преступника, ограбившего её. Павел, понимая, что до сих пор любит Дарью, решает воспользоваться  шансом стать счастливым.

В ролях

Производство 
В октябре 2018 года стало известно о создании полнометражного фильма по мотивам ситкомов «Отель Элеон» и «Гранд» — «Отель Белград», съёмки которого стартовали 5 сентября 2019 года. Съёмки проходили в Сербии (в Белграде, а также в других сербских городах и деревнях) и в Москве. В фильме детально показаны сербские достопримечательности и пейзажи.

Премьера фильма состоялась в российских кинотеатрах 5 марта 2020 года. Фильм вышел в лидеры кинопроката по итогам уже первого праздничного уик-энда.

Рецензии 
 Рецензия на фильм «Отель „Белград“»: Моя большая сербская свадьба // Intermedia, 4 марта 2020
 Бремя Балкан // Российская газета, 6 марта 2020
 Нечаянная радость // Литературная газета, 18 марта 2020

Примечания 

Фильмы России 2020 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 2020 года
Фильмы на русском языке
Фильмы на сербском языке
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов